Инопланетя́нин:
 Инопланетянин — гипотетический представитель разумной внеземной цивилизации.
 «Инопланетянин» — фантастический фильм Стивена Спилберга (1982 год).

См. также